Karl Gustavs församling kan avse:
Karl Gustavs församling, Luleå stift –  var en församling i Luleå stift i Haparanda kommun i Norrbottens län
Karl Gustavs församling, Göteborgs stift – var en församling i Göteborgs stift i Varbergs kommun